Flessel ist der Familienname folgender Personen:

Creig Flessel (1912–2008), US-amerikanischer Comic-Zeichner
Laura Flessel-Colovic (* 1971), französische Degenfechterin